Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Phelps () :
 le comté de Phelps, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Phelps, situé dans l'État du Nebraska.

Voir aussi